|-
| (49001) 1998 QZ54||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49002) 1998 QX57||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49003) 1998 QC58||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49004) 1998 QK61||||26 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49005) 1998 QN62||||27 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49006) 1998 QL63||||31 серпня 1998||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (49007) 1998 QF67||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49008) 1998 QY68||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49009) 1998 QZ68||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49010) 1998 QF72||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49011) 1998 QQ72||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49012) 1998 QR72||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49013) 1998 QW73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49014) 1998 QQ74||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49015) 1998 QG75||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49016) 1998 QJ77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49017) 1998 QN77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49018) 1998 QY84||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49019) 1998 QF85||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49020) 1998 QP86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49021) 1998 QL89||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49022) 1998 QV91||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49023) 1998 QQ93||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49024) 1998 QX95||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49025) 1998 QL96||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49026) 1998 QW98||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49027) 1998 QA99||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49028) 1998 QM99||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49029) 1998 QN102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49030) 1998 QL103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49031) 1998 QT103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49032) 1998 QS104||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49033) 1998 QL105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49034) 1998 QS105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49035) 1998 QX106||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 49036 Pelion||||21 серпня 1998||Обсерваторія Мауна-Кеа||Роберт Вітлі,Девід Толен
|-
| (49037) 1998 QV107||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49038) 1998 QY109||||23 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49039) 1998 RH||1998 RH||1 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (49040) 1998 RO||1998 RO||9 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49041) 1998 RW||1998 RW||12 вересня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49042) 1998 RD2||||12 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (49043) 1998 RG4||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49044) 1998 RL15||||15 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49045) 1998 RC17||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49046) 1998 RV18||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49047) 1998 RK20||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49048) 1998 RZ21||||15 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49049) 1998 RF25||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49050) 1998 RL26||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49051) 1998 RW27||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49052) 1998 RV32||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49053) 1998 RY33||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49054) 1998 RQ34||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49055) 1998 RQ35||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49056) 1998 RZ39||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49057) 1998 RZ41||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49058) 1998 RQ42||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49059) 1998 RP44||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49060) 1998 RJ46||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49061) 1998 RF47||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49062) 1998 RR47||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49063) 1998 RN48||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49064) 1998 RV49||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49065) 1998 RE50||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49066) 1998 RN53||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49067) 1998 RP53||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49068) 1998 RF54||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49069) 1998 RM54||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49070) 1998 RV54||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49071) 1998 RQ56||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49072) 1998 RY57||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49073) 1998 RA58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49074) 1998 RE58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49075) 1998 RJ58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49076) 1998 RB59||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49077) 1998 RT59||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49078) 1998 RX59||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49079) 1998 RJ62||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49080) 1998 RP63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49081) 1998 RA64||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49082) 1998 RB64||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49083) 1998 RS64||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49084) 1998 RU65||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49085) 1998 RO67||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49086) 1998 RB68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49087) 1998 RC68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49088) 1998 RS68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49089) 1998 RR69||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49090) 1998 RV69||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49091) 1998 RZ70||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49092) 1998 RK71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49093) 1998 RG72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49094) 1998 RQ72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49095) 1998 RT72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49096) 1998 RL73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49097) 1998 RU73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49098) 1998 RZ73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49099) 1998 RB74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49100) 1998 RT74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

49000